Бесагаш () — село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Жагатальского сельского округа. Код КАТО — 193449200.

Население 
В 1999 году население села составляло 356 человек (185 мужчин и 171 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 134 человека (67 мужчин и 67 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Алакольского района